Бетті Стов і Венді Тернбулл були чинними чемпіонками, але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Стов - з Пем Шрайвер, а Тернбулл - з Розмарі Касалс.

Касалс і Тернбулл програли у чвертьфіналі парі Андреа Джегер і Регіна Маршикова.

Біллі Джин Кінг і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Стов і Шрайвер з рахунком 7–6(7–2), 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. П'ять сіяних пар виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1980 ITF US Open Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1980 у жіночому тенісі
1980 в американському спорті